Meisterschule steht für:
 Meisterschule (Deutschland), die Ausbildung zum Meister
 Meisterschule (Österreich), postsekundare Schulen und Kurse für diverse Berufsqualifikationen

Siehe auch:
 Meisterklasse bzw. Meisterschüler